Excelsior, un cuvânt latin, adesea tradus ca "mai sus" sau "tot mai sus", se poate referi la:

 Excelsior, oraș din Africa de Sud
 Excelsior!, operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale
 Excelsior, revistă
 Excelsior, poezie simbolistă a lui Alexandru Macedonski
 Teatrul Excelsior, teatru pentru copii și tineret din București
 Editura Excelsior Art, editură din Timișoara
 Grand Hotel Excelsior, film regizat de Franco Castellano (1982); interpret principal: Adriano Celentano
 Trupa Excelsior, grup folcloric românesc din Suceava
 SBV Excelsior, club de fotbal din Rotterdam, Olanda 
 Royal Excelsior Mouscron, club de fotbal din Mouscron, Belgia
 Excelsior Universal, marcă de motocicletă produsă de Excelsior Motor Company
 Excelsior, soi de cais creat de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa - București

 Muzică
 1881 Excelsior – balet în două acte și unsprezece tablouri pe muzica lui Romualdo Marenco